Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Étienne-du-Bois – Ain
Saint-Étienne-du-Bois – Vandea